Anastasio II (V secolo) – 50º papa della Chiesa cattolica
 Anastasio II (VIII secolo) – 34º imperatore romano d'Oriente
 Anastasio II di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme